Les Fulvii Flacci sont des membres d'une branche de la gens des Fulvii.

 Marcus Fulvius Flaccus, consul en 264 av. J.-C. ;
 Quintus Fulvius Flaccus, quatre fois consul de 237 à 209 av. J.-C. et Dictateur romain en 210 av. J.-C.;
 Quintus Fulvius Flaccus, deux fois consul en 180 (suffect) et 179 av. J.-C.
 Marcus Fulvius Flaccus, consul en 125 av. J.-C. ;
 Marcus Fulvius Flaccus Bambalio son fils, sénateur.
 Fulvia Flacca Bambula, sa fille, troisième femme de Marc Antoine